Paul II Anton Esterházy (1711–1762)
 Paul III Anton Esterházy (1786-1866)